Дороти Дэндридж (,  — ) — американская актриса и певица, ставшая первой афроамериканкой, номинированной на «Оскар» за лучшую женскую роль.

Ранние годы 
Дороти Джин Дэндридж родилась в Кливленде, штат Огайо. Её родители Сирил Дэндридж и актриса Руби Дэндридж развелись незадолго до рождения дочери. После их развода Дороти вместе с сестрой Вивиан осталась с матерью. Руби вскоре создала музыкальный дуэт дочерей под названием «Удивительные дети» и на протяжении последующих пяти лет они много гастролировали по южным штатам США.

С началом Великой депрессии выступления Дэндридж с сестрой прекратились и они вместе с матерью переехали в Голливуд, где та стала работать на радио и сниматься изредка в кино. Вскоре было решено восстановить дуэт, но под названием «Сёстры Дэндридж». На это раз их выступления стали более успешными, их часто стали приглашать в различные клубы, а также на съёмки музыкальных номеров в кино.

Карьера 
В последующие годы Дороти продолжила появляться в кино в эпизодических ролях, но более активно чем на большом экране развивалась её карьера в качестве певицы. Дэндридж стала часто выступать в различных барах по всей стране. Наибольшая популярность к актрисе пришла лишь в 1954 году, после того как она сыграла Кармен в фильме «Кармен Джонс». Эта роль принесла Дороти номинацию на «Оскар» и она стала третьей афроамериканкой, номинированой на эту премию (после Хэтти Макдэниел и Этель Уотерс) и первой — за лучшую женскую роль. Последующими успешными ролями Дороти стали Марго Ситон в фильме «Остров Солнца» (1957) и Бесс в «Порги и Бесс» (1959), за роль которой она была номинирована на «Золотой глобус».

В начале 1960-х годов актриса обнаружила, что агент, занимавшийся её финансами, украл у неё $150 000, и она оказалась должна $139 000. Ей пришлось продать свой дом в Голливуде, чтобы устроить дочь в психиатрическую клинику и купить себе небольшую квартиру в Западном Голливуде. Из-за отсутствия работы у неё начались нервные расстройства, но вскоре ей всё же удалось вернуться на сцену в качестве певицы с помощью нового агента Эрла Миллза.

Личная жизнь 
В сентябре 1942 года Дороти Дэндридж вышла замуж за танцора Гарольда Николаса, который стал отцом её дочери, родившейся в 1943 году с заболеванием мозга. Пара развелась в 1951 году. В 1959 году Дэндридж вышла замуж за Джека Дэнисона, но из-за частых ссор и проблем с финансами в 1962 году они развелись.

Гибель 
8 сентября 1965 года Дороти Дэндридж, в телефонном разговоре сообщила подруге и бывшей золовке Джери Брэнтон, что завтра собирается лететь в Нью-Йорк для выступлений в одном из кабаре. Вскоре после этого, её агент Эрл Миллз, обнаружил актрису мёртвой в её квартире. Ей было 42 года. Спустя два месяца Институт патологии Лос-Анджелеса определил, что Дороти Дэндридж в момент смерти была под чрезмерной дозой антидепрессанта, а в офисе коронера округа Лос-Анджелес пришли к выводу, что причиной ее смерти стала жировая эмболия, возникшая из-за того, что частицы костного мозга из сломанной плюсневой кости правой стопы попали в кровь и достигли мозга и легких.

Она была кремирована и похоронена на кладбище Форест-Лаун в городе Глендейл, Калифорния.

Наследие 
За свой вклад в киноиндустрию Дороти Дэндридж удостоена звезды на голливудской «Аллее славы».

В 1999 году Хэлли Берри исполнила роль Дэндридж в телевизионном биографическом фильме «Познакомьтесь с Дороти Дэндридж», за которую она получила премии «Эмми» и «Золотой глобус».

Избранная фильмография

Литература 
 Dandridge, Dorothy & Conrad, Earl. Everything and Nothing: The Dorothy Dandridge Tragedy. Abelard-Schuman; 1st edition (1970). ISBN 0-200-71690-5. HarperCollins, New Ed edition (2000). — ISBN 0-06-095675-5.
 Mills, Earl. Dorothy Dandridge: An Intimate Portrait of Hollywood’s First Major Black Film Star. Holloway House Publishing, 1999. ISBN 0-87067-899-X.

Примечания

Ссылки 

Похороненные на кладбище Форест-Лаун
Актрисы театра США
Актрисы мюзиклов США
Киноактрисы США
Исполнители MGM Records